Мі́ддлтон () — англійське топонімічне прізвище, походить від назви географічної місцевості Міддлтон, тобто «середнє місто» або «садиба (у місті)». Існує декілька десятків місць з такою назвою по усій Англії.

Відомі носії прізвища:
 Гленн Міддлтон (;  2000) — шотландський футболіст, нападник.
 Кейт Міддлтон (;  1982) — дружина Вільяма, герцога Кембриджського, сина Чарльза, принца Уельського і принцеси Діани, внука королеви Єлизавети II.
 Рік Міддлтон (;  1953) — канадський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника.
 Стенлі Міддлтон (; 1919—2009) — британський письменник-романіст.
  (;  1987) — англійська акторка.
  (; 1580—1627) — англійський поет і драматург якобінської епохи.
 Трой Міддлтон (; 1889—1976), — американський воєначальник, генерал-лейтенант армії США, командир VIII корпусу під час Другої світової війни.
  (; 1874—1949) — американський актор театру і кіно.

Інше 
 Клан Міддлтон () — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.

Примітки